Newtown ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Newtown (New South Wales)
 Newtown (Tasmanien)
 Newtown (Victoria)

in Großbritannien:
 Newtown (Hampshire)
 Newtown (Isle of Man)
 Newtown (Isle of Wight)
 Newtown (Powys)
 Newtown (Worcestershire)

in den Vereinigten Staaten:
 Newtown (Town, Connecticut)
 Newtown (Borough, Connecticut)
 Newtown (Illinois), im Vermillion County
 Newtown (Indiana), im Fountain County
 Newtown (Kentucky), im Scott County 
 Newtown (Missouri), im Sullivan County
 Newtown (New York), im Erie County
 Newtown (Ohio), im Hamilton County

 Newtown (Albermarle County, Virginia)
 Newtown (Greene County, Virginia)
 Newtown (King and Queen County, Virginia)
 Newtown (Lancaster County, Virginia)

in anderen Staaten:
 Newtown (Waterford), Irland
 Newtown (Neuseeland), Neuseeland
 Newtown (Johannesburg), Stadtteil von Johannesburg, Südafrika

Siehe auch:
 Newtown Township
 New Town
 Newton (Toponym)